Premiata ditta Filo & Brigitta è una serie di storie a fumetti della Disney, pubblicata a partire dal 2002 a intervalli irregolari sul settimanale Topolino e incentrata sui personaggi di Brigitta e Filo Sganga che si mettono in affari in concorrenza con Paperon de' Paperoni. Il successo di questi affari si rivela tuttavia, in genere, di breve durata: le storie si concludono quindi spesso con il ritorno allo status quo.

Elenco delle storie

Trama

L'affare in soffitta 
Brigitta e Filo Sganga hanno un'impresa di sgombero soffitte, che gli frutta diversi dollari. Quando chiedono a Paperone di poter ritirare le sue carabattole, il ricco papero accetta, ma i due soci riescono solo ad ottenere una montagna di scatolette di aringhe che, per un caso fortuito, viene scambiata da un critico per un'opera d'arte.

Curiosità
L'elemento delle scatolette di aringhe scambiate per un'opera d'arte ricorda alla lontana il lavoro di Piero Manzoni intitolato Merda d'artista, composto da scatolette piene delle sue feci.

All'ultimo tappeto

Le cene delle pentole 
In questa storia Filo e Brigitta, dopo aver partecipato ad una gita che aveva come fine la vendita di set di pentole (pubblicizzate da un amico di Filo durante il viaggio in bus), decidono di dedicarsi anche loro a questo settore. Brigitta prepara cene gratis davvero succulente (ma a basso costo) tutte le sere, così le persone attirate (tra cui Paperone) sono coinvolte nell'acquisto delle pentole. Cosa strabiliante: grazie ad un amuleto, anche Paperon De Paperoni acquista un portatovagliolo.

Fely-City Tours 
Invidiosi delle agenzie di viaggio, Filo e Brigitta organizzano viaggi orribili nei posti più orrendi della città, dimostrando che è bello anche stare a casa. Dopo aver quasi messo a repentaglio la vita dei clienti facendoli incontrare con i Bassotti l'affare continua, ma viene abbandonato.

Mago Zero e Fata Tapina 
Filo e Brigitta si improvvisano indovini però premettendo il valore di falsità delle loro affermazioni. In realtà, Filo possiede un oggetto magico che gli permette di fare previsioni azzeccate. Grazie a quest'ultimo, i due stracciano la concorrenza degli oroscopi di Paperone, che è così costretto a cercare di comprare l'oggetto magico. Quando la sua identità viene scoperta da Brigitta, interviene però Amelia che sottrae il diamante magico, che si scopre essere appartenuto a un mago, e così l'affare dei due sembra prossimo alla chiusura. Ma, i clienti, stancati dalle previsioni azzeccate di Mago Zero (Filo), decidono di rivolgersi in massa a Fata Tapina (Brigitta), che precedentemente sbagliava ogni previsione.

P.P.S. Paperopoli Personal Shopper 
Filo e Brigitta si improvvisano personal shopper, che poco a poco diventano famosi e anche i soci del Club dei Miliardari si servono dei loro consigli per l'abbigliamento. Paperone poco a poco si ritrova emarginato e alla fine viene espulso perché non ha gli abiti che hanno gli altri soci. Paperone così si ritrova suo malgrado a dover subire un "trattamento", che lo trasforma radicalmente. Il radicale e improvviso cambiamento provoca in lui uno shock, cosicché nel mezzo di un ricevimento fugge via, inseguito da Brigitta. Si rifugia nel Klondike, dove anche qui viene trovato da Brigitta, ma a un tratto appaiono anche i soci del club che hanno inseguito Brigitta per paura di perdere la loro personal shopper. Quando la vedono con Paperone in palandrana inizialmente si scandalizzano, ma Brigitta lo difende, dicendo che il suo stile è unico, e così i soci si convincono e lasciano stare Paperone.
Dopo un po' di tempo Paperone ritorna a Paperopoli, con però una sorpresa ad attenderlo: tutti i soci, infatti, lo attendono a terra vestiti con la palandrana. Paperone così senza scendere riparte via.

Il Natale... chiacchierato 
A Natale sono tutti più buoni... Ma Filo e Brigitta aiutano tutti, compreso Babbo Natale, a dire quello che pensano, e salvano la festa più bella dell'anno.

Telelotta senza quartiere

Nella nuova fattoria 
Filo e Brigitta aprono un agriturismo nella fattoria di Nonna Papera, ma l'affare non dura a lungo, a causa dell'enorme mole di merchandising prodotto da Filo.

Il gioco delle coppie 
La creazione di nuove coppie coinvolge tutta la città, ed anche Filo e Brigitta, che ne combinano delle belle dicendo che Paperone è la dolce metà di una presentatrice. Paperone però dice che la sua vera metà sarebbe Brigitta, in base ai calcoli delle sue agenzie per cuori solitari, e l'ignara papera spiffera tutto, dicendo che era un'agenzia improvvisata, mandando all'aria l'affare.

Operazione car sharing 
Filo e Brigitta creano a Paperopoli un'agenzia di prestito auto che ricorda molto il car sharing: se qualcuno ha bisogno di una vettura per un breve periodo, i due danno istruzioni all'utente che avrà a disposizione il mezzo.
Purtroppo anche i Bassotti usano questo sistema e gli automobilisti litigano: questo crea un fenomeno che porta alla fine dell'affare.

Missione spesa specifica 
Comprendendo il meccanismo bieco con cui funzionano i centri commerciali, Filo e Brigitta capiscono che è tutto un sistema studiato per indurre all'acquisto. I piccoli negozianti devono chiudere, ma Filo e Brigitta producono dei DVD che mostrano quanto è bella la spesa "specializzata" sui piccoli negozi. I venditori lo prendono troppo sul serio, e nascono negozi per un solo prodotto: la sedaneria, la pasteria, panzerottimo, la fragoleria... Il sindaco inizia a meditare di mandare una multa e Paperone si infuria. Il meccanismo però si interrompe a causa del proprietario della cornetteria, che scappa al centro commerciale, convincendo i cittadini che il mondo è bello perché vario.

Ah, Ah, Ah! Risate cercasi 
I due presso Rockerduck inventano una trasmissione comica che però non riesce, perché va a violare la privacy di Paperone che si lamenta.

Divertimento ad alto rendimento 
Filo e Brigitta creano un'agenzia che insegna agli imprenditori ad essere comici per vendere. Persino Paperone si iscrive, ma non finisce bene, perché un ladro si sostituisce ad un attore ingaggiato dai due.

I segreti del backstage 
Filo aveva una garage band, i Nasi Aquilini, e dopo aver vinto i biglietti per il concerto dei Rattones invita Brigitta a venire.I due scoprono che il solista "duro" dei Rattones è un bambinone comandato da una mamma profittatrice. Così i due fondano "Musiscoop", una rivista di rivelazioni sui cantanti. Paperone e Rockerduck perdono i propri cantanti sempre meno ascoltati e stracciano i contratti, così Rockerduck inizia a promuovere un mondo senza musica, che però non funziona. Così Paperone vuole assumere tutti i cantanti per un megaconcerto in cui rilanciarli. Rockerduck vuole sabotarlo, e Filo, approfittando del fatto che la città obbedisce in fatto di musica solo a lui e Brigitta, vuole consigliare ai paperopolesi di boicottare l'evento. Ma Brigitta rimprovera Filo, così consigliano a tutti di andare al concerto. I due soci si imbucano all'evento e ascoltano Rockerduck, che ha pensato a come sbarazzarsi di Paperone, portando i bus dei cantanti nell'area desertica di Paperopoli.
Dopo questo Rockerduck li riassumerà a prezzo stracciato, guadagnandoci molto. Paperone viene però avvertito da Filo e Brigitta, così, nell'attesa del ritorno degli artisti, Filo si mette a cantare coi vecchi compagni dei Nasi Aquilini. Il concerto è un successo, e Paperone è obbligato a pubblicare il disco che i Nasi Aquilini non erano mai riusciti a far produrre.

Inventapremi e cotillons 
In questa storia Filo e Brigitta diventano i creatori di vari tipi di premi promozionali, come ad esempio quello per il "milionesimo cliente" di un ristorante od un supermercato. Tali premi si diffondono in ogni tipo di negozio. Una cittadina, Duckalone Peak, li ingaggia per incrementare il turismo: qui premieranno chi scopre il modo esatto di premere un bottone. Ogni abitante di Paperopoli riceve uno o più premi, e presto cominciano a scatenarsi litigi tra amici e vicini di casa. La storia termina con l'abbandono di questa massa di premi e con il ritorno alla "normalità".

Furbauricolari 
Ricorrendo ad Archimede, Brigitta e Filo inventano degli auricolari che suggeriscono cosa dire per essere "alla moda". Creando un'interferenza su questi apparecchi, Rockerduck manda a monte l'affare, criticato da un famoso stilista. Ma l'affare non finisce, ed i furbauricolari vengono trasformati in enciclopedie.

Filo, Brigitta e il lavoro... ridertente
I due inventano un'agenzia di intrattenimento durante le code. Purtroppo rallentano alcuni impiegati comunali, ed il sindaco fa mettere da parte l'affare.

Note

Collegamenti esterni 

Storie a fumetti di Zio Paperone
Storie a fumetti di Archimede Pitagorico
Fumetti del 2002